Montfa ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montfa (Ariège)
 Montfa (Tarn)